Железные ворота — многозначный термин. Может означать:
 Железные Ворота — сужение в долине Дуная.
 Железные Ворота (перевал) — перевал в Китае.
 Железные Ворота (Согдиана) — археологический памятник в Узбекистане.
 Железные ворота — местное название глубокого, узкого и короткого морского пролива на языке архангельских поморов.
 Одно из названий Каспийских ворот.
 Баб эль-Хадид — арабский синоним.